Como Felipe VII se conoce a varios soberanos y un pretendiente al trono de Francia.

 Felipe VII de Borgoña Palatina, Conde de Borgoña (1552-1598),  más conocido como Felipe II de Castilla;
 Felipe VII de Borgoña, Duque de Borgoña (1605-1665), más conocido como Felipe IV de Castilla;
 Felipe VII de Navarra, Rey de Navarra  (1683-1746), más conocido como Felipe V de Castilla;
 Felipe VII de Francia, Felipe de Orleáns y pretendiente tras la muerte de Enrique V de Francia.